Chiesa dei Santi Gavino Proto e Gianuario a Muros (Italia)
 Basilica di San Gavino, San Proto e San Gianuario a Porto Torres